Горбунов, Андрей Николаевич:
 Горбунов, Андрей Николаевич (1921—2003) — учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Горбунов, Андрей Николаевич (1940—2021) — советский российский литературовед, доктор наук.